

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2012.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
:
 : 1996-97
 : 1998-99, 2002-03, 2005-06

Individuale
 Lega Nazionale A
 1998-99: Most Goals Playoffs (10)

Note

Collegamenti esterni